Огус-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Огус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°12' с. ш. 129°32' в. д..
 Огус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°19' с. ш. 131°18' в. д..
 Огус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°08' с. ш. 129°30' в. д..

Примечания

См. также 
Огун-Кюель